Гем может означать:
 Гем — простетическая группа в молекулах ряда белков, ответственная за их функциональность.
 Гем — персонаж древнегреческой мифологии; был влюблён в собственную сестру.
  () — горная система на спутнике Юпитера Ио.
  — в античной географии горная цепь на Балканском полуострове, ныне — Стара-Планина.
 Гем — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.